Sisa József (1951–2021) ötvös- és zománcművész
 Sisa József (1952–) művészettörténész